Луј Филип, војвода Орлеански (; Версајски дворац, 12. мај 1725 — дворац Сент Асиз ен Брије, 18. новембар 1785) је био члан француске краљевске породице из куће Бурбон-Орлеан. Био је војвода од Орлеана 1752—1785.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Династија Орлеан
Рођени 1725.
Умрли 1785.